Ohrid može značiti:

 Ohrid je grad pored istoimenog jezera u jugozapadnoj Makedoniji.
 Samuilova tvrđava (Ohrid) je utvrda u istoimenom gradu, pokraj istoimenog jezera.